Странджа:

 Странджа — горы в Турции и Болгарии.
 Странджа — село в Болгарии. Находится в Ямболской области, входит в общину Болярово.